Рафаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура.  Занимает площадь 1,60 км². Население — 4181 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal de Rafal
 Ayuntamientos de la provincia de Alicante: Rafal
 Índice estadístico municipal de Rafal
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте